Gundolf ist ein männlicher Vorname und ein Familienname:

Vorname:
 Gundolf Bruchhaus (* 1942), deutscher Architekt, Fotograf und Architekturhistoriker
 Gundolf Fleischer (* 1943), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Gundolf S. Freyermuth (* 1955), deutsch-amerikanischer Medienwissenschaftler und Publizist
 Gundolf Keil (* 1934), deutscher Medizinhistoriker
 Gundolf Kohlmaier (* 1933), deutscher Theoretischer Chemiker und Umweltforscher
 Gundolf Köhler (1959–1980), deutscher Student und mutmaßlicher Attentäter
 Gundolf Precht (1937–2015), deutscher Bauforscher
 Gundolf Willer (* 1937), deutscher Schauspieler

Familienname:
 Cordelia Gundolf (1917–2008), deutsche Linguistin für Italienisch
 Elisabeth Gundolf (1893–1958), Schriftstellerin und Übersetzerin
 Ernst Gundolf (1881–1945), deutscher Autor und Zeichner
 Friedrich Gundolf (1880–1931), deutscher Dichter und Literaturwissenschaftler